Гергієв Іванчик — угорський футболіст.
 Іванчик Віктор Петрович ( 2 квітня 1956, с. Пустовійтове Глобинського району Полтавської області) — український підприємець.
Прізвища